Пётр Витгенштейн: Витгенштейн, Пётр Христианович (1768—1843) — русский полководец, генерал-фельдмаршал.
 Витгенштейн, Пётр Львович (1831—1887) — светлейший князь, генерал-лейтенант.